Le  Bataillon de Tirailleurs Sénégalais (ou  BTS) est un bataillon français des troupes coloniales.

Création et différentes dénominations 
 (date inconnue) : Création du bataillon
 07/11/1918 : Le bataillon reçoit 58 hommes en renfort du  BTS
  : Le bataillon reçoit 50 hommes en renfort du  BTS

Chefs de corps

Historique des garnisons, combats et batailles du  BTS

Faits d'armes faisant particulièrement honneur au bataillon

Devise

Décorations

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des unités de tirailleurs sénégalais
 Liste des régiments français
 Liste des grades dans l'armée française

Liens externes

Sources et bibliographie 
Mémoire des Hommes

TIR SEN, 114
B, 114